Аге́йкин — русская фамилия. Известные носители:
 Агейкин, Александр Алексеевич (1971—2020) — митрофорный протоиерей РПЦ.
 Агейкин, Григорий Петрович (1924—2007) — мордовский и русский поэт, писатель, редактор.
 Агейкин, Николай Фёдорович (1922—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Агейкин, Сергей Николаевич (1963—2001) — советский и российский хоккеист.

См. также 
 Агеев